est un genre éteint et fossile appartenant à la famille des anomalocaridés ou des hurdiidés selon les classifications. Il vivait au Cambrien moyen voici environ 505 millions d'années. Ces animaux font partie de la même lignée ancestrale qui a aussi conduit aux arthropodes, et sont apparentés à Anomalocaris. 
 
Le genre Hurdia a une espèce  décrite simultanément.

Description 

Hurdia était l'un des plus grands organismes dans les océans cambriens, atteignant environ  de long. Des lobes latéraux couraient le long des côtés des organismes, auxquels étaient suspendues de grandes branchies. Sa tête était protégée par une large carapace, présentant en avant de la tête deux déflecteurs latéraux et un rostre. La fonction de ces formes reste mystérieuse : il n'y avait pas de tissus en dessous, mais ils avaient peut-être un rôle hydrodynamique, ou bien servaient à fouir le fond de la mer pour y dénicher et piéger des animaux benthiques. Sous la tête, une paire d'appendices épineux annelés pouvaient porter la nourriture à la bouche, qui formait un diaphragme broyeur dont l'aspect évoque une tranche d'ananas.

Écologie 
Hurdia pouvait être un prédateur ou un charognard. Ses appendices buccaux plus minces que ceux dAnomalocaris laissent croire qu'il se nourrissait de proies moins robustes. Il présentait une distribution cosmopolite : il a été retrouvé dans l'argile schisteuse de Burgess aussi bien que dans d'autres sites en Amérique du Nord, en Asie et en Europe.

Histoire taxinomique 
L'espèce-type Hurdia victoria a été découverte en 1909, sans qu'il le sache, par le paléontologue américain Charles Walcott qui l'a décrite à partir de fragments de fossiles en 1912. En effet, alors qu'il dressait le catalogue des fossiles de Burgess, il a pris les différentes parties du corps de Hurdia pour des fossiles d'animaux différents : cela l'a conduit à les attribuer à tort respectivement à une espèce de méduse (en fait la bouche de Hurdia), à une espèce d'holothurie (les lobes branchiaux latéraux) et à son parent proche Anomalocaris (les appendices préhensiles).

Vers la fin des années 1990, Desmond H. Collins qui était alors conservateur du Musée royal de l'Ontario a pu étudier ces fragments en détail et penser qu'ils appartiennent en fait à un même animal : Hurdia. Collins a d'abord présenté ce qui n'était encore qu'une hypothèse dans des articles informels, et ce n'est pas avant 2009, après trois ans de recherches minutieuses, qu'il a pu démontrer indubitablement la validité de sa théorie et que l'organisme complet a été reconstitué.

Cladogramme Radiodonta

Bibliographie

Publication originale 
  Walcott, 1912 : Cambrian geology and paleontology II, n. 6, Middle Cambrian Branchiopoda, Malacostraca, Trilobita, and Merostomata. Smithsonian Miscellaneous Collections, vol. 57, n. 2051, .

Liens externes

Notes et références

Notes

Références taxonomiques

Références 

Anomalocarididae
Genre d'arthropodes préhistoriques (nom scientifique)
Arthropode du Cambrien
Paléontologie au Canada
Taxon fossile décrit en 1912